Teenage Dream bezeichnet:

 Teenage Dream (Album), Album der Sängerin Katy Perry (2010)
 Teenage Dream (Lied), Lied der Sängerin Katy Perry (2010)